Ваня Кінґ і Ярослава Шведова були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в другому колі їх перемогли Сабіне Лісіцкі і Саманта Стосур.

Квета Пешке і Катарина Среботнік виграли титул, у фіналі перемігши Лісіцкі і Стосур з рахунком 6–3, 6–1. Це був перший титул Великого шолома для цієї пари ветеранок, який дозволив їх посісти 1-ше місце в рейтингу WTA.

Сіяні пари 

  Ваня Кінґ /  Ярослава Шведова (2 коло)
  Квета Пешке /  Катарина Среботнік (чемпіонки)
  Лізель Губер /  Ліза Реймонд (чвертьфінал)
  Саня Мірза /  Олена Весніна (півфінал)
  Бетані Маттек-Сендс /  Меган Шонессі (2 коло)
  Надія Петрова /  Анастасія Родіонова (чвертьфінал)
  Андреа Главачкова /  Луціє Градецька (1 коло)
  Пен Шуай /  Чжен Цзє (чвертьфінал)
  Юлія Гергес /  Марія Кириленко (1 коло)
  Івета Бенешова /  Барбора Стрицова (3 коло)
  Марія Хосе Мартінес Санчес /  Анабель Медіна Гаррігес (2 коло)
  Чжань Юнжань /  Моніка Нікулеску (2 коло)
  Даніела Гантухова /  Агнешка Радванська (3 коло)
  Кара Блек /  Шахар Пеєр (3 коло)
  Чжуан Цзяжун /  Сє Шувей (1 коло)
  Ольга Говорцова /  Алла Кудрявцева (2 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір 2011 on WTAtennis.com 

Жінки, парний розряд
Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір